Odalenghesi – abitanti di Odalengo Grande
Odalenghesi – abitanti di Odalengo Piccolo